Ling är ett efternamn som kan skrivas på något olika sätt. Det förekommer som efternamn i bland annat Kina, Sverige och engelskspråkiga områden. 

Den 31 december 2013 var följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna
 Ling 1 202
 Lingh 34
Tillsammans blir detta 1 236 personer.

Personer med efternamnet Ling

 Axel Johan Ling (1838–1912), skolman, läroboksförfattare 
 Bai Ling (född 1966), kinesisk-amerikansk skådespelerska
 Britt Ling (född 1936),sångerska
 Björn A. Ling (född 1974), sångare, musiker och skådespelare
 Carl Gösta Ling-Vannerus (1858–1948), arméofficer, delvis verksam i Kongo
 Conny Ling (född 1950), skådespelare, officer
 David Ling (född 1993), politiker, miljöpartist
 Edward Ling (född 1983), brittisk sportskytt
 Hjalmar Ling (1820–1886), idrottspedagog
 Ian Ling-Stuckey (född 1959), ämbetsman i Papua Nya Guinea
 Jan Ling (1934–2013), musikvetare och universitetsrektor
 Ling Jie (född 1982), kinesisk gymnast
 Ling Jihua (född 1956), kinesisk politiker
 Olof Ling (1904–1965), altviolinist och musikpedagog
 Pehr Henrik Ling (1776–1839), gymnastikpedagog och skald
 Ragnar Ling-Vannerus (1856–1943), officer
 Rasmus Ling (född 1984), politiker, miljöpartist
 Staffan Ling (född 1944), skådespelare och programledare i TV
 William Ling (1908–1984), engelsk fotbollsdomare

Personer utan efternamn
 Ling (konkubin) (1727–1775), kinesisk adelskvinna

Källor 

Svenska efternamn